Heym är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georg Heym (1887–1912), tysk skriftställare
 Stefan Heym (1913–2001), tysk skriftställare

Se även 

 Heim
 Heyme
 Heymel

Tyska efternamn